Лев Соллогуб:
 Соллогуб, Лев Александрович (1812—1852) — секретарь русского посольства в Вене, брат писателя В. А. Соллогуба.
 Соллогуб, Лев Иванович (1785—после 1826) — полковник.
 Соллогуб, Лев Львович (1810—1872) — полковник (1851), генерал-майор.